Посинь — другое название населённого пункта Пасиене в Латвии
 Посинь — деревня в Себежском районе Псковской области России (городское поселение Сосновый Бор)

Другое 

Посинь — железнодорожный разъезд Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги. Расположен на территории Себежского района Псковской области, на 633-м километре железнодорожной линии Москва — Рига.